5. mistrovství světa juniorů v atletice se uskutečnilo ve dnech 20. – 24. července 1994 v portugalském městě Lisabon. Na programu bylo dohromady 42 disciplín (23 chlapeckých a 19 dívčích). Poprvé se na MSJ uskutečnil trojskok dívek, naopak naposledy se konal silniční běh na 20 km (chlapci). Šampionátu se zúčastnilo 1139 atletů (674 chlapců a 465 dívek) ze 143 států světa. Podle zdrojů IAAF se MSJ zúčastnilo 1179 atletů a atletek ze 143 států světa.

Výsledky

Muži

Ženy

Medailové pořadí

Čeští atleti do 8. místa

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 MS juniorů v atletice 1994 
 Přehled medailistů 1986 – 2004 

Atletika v roce 1994
Atletika v Portugalsku
Mistrovství světa juniorů v atletice
Sport v Lisabonu
Sportovní události v Portugalsku